

Patronyme 

 Louis-François Dubuc (1759-1827), personnalité politique français ;
 Julien-Édouard-Alfred Dubuc (1871-1947), homme d'affaires et politicien canadien ;
 Édouard Dubuc (1872-1945), ingénieur civil et personnalité politique française ;
 Roland Dubuc (1924-1998), peintre et sculpteur français ;
 Jean-Guy Dubuc (1934-), journaliste, consultant en communications et prêtre canadien ;
 Jean Dubuc (1941-), personnalité politique canadienne ;
 Éric Dubuc (1961-1986), peintre et dessinateur français ;
 Maryse Dubuc (1977-), scénariste de bande dessinée et auteur québécoise ;
 Alain Dubuc (194.-), patron de presse canadien ;
 Pierre Dubuc (1947), rédacteur-en-chef et directeur de presse québécois ;
 Philippe Dubuc (1966-), designer canadien.
  (1840-1914), avocat canadien.

Toponyme 

 Dubuc, village de la Saskatchewan.
 Dubuc, circonscription provinciale de la région de Saguenay–Lac-Saint-Jean.
 Pont Dubuc, pont canadien de la ville de Saguenay.

Patronyme normand